Piazza Maggiore – la piazza principale di Bologna
 Piazza Maggiore – piazza di Aci Sant'Antonio nella città metropolitana di Catania
 Piazza Maggiore (oggi piazza del Popolo) – piazza di Corbetta nella città metropolitana di Milano
 Piazza Maggiore (oggi piazza della Vittoria) – piazza di Lodi
 Piazza Maggiore (oggi piazza Vittorio Emanuele II) – piazza di Rovigo
 Piazza Maggiore (oggi piazza Cavour) – piazza di Vercelli